Jméno a příjmení Jakub Konečný se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jakub Konečný (český podnikatel) (* 1971) – český podnikatel, unesen údajně Radovanem Krejčířem v roce 2005
 Jakub Konečný (slovenský podnikatel) – slovenský podnikatel, generální ředitel společnosti Raptor c.c.s.c.
 Jakub Konečný (sportovní lezec) (* 1999) – český reprezentant ve sportovním lezení
 Jakub Konečný (lední hokejista) (* 2002) – český hokejový útočník